Saginaw est le nom de plusieurs endroits dans l'État de Michigan :

 La ville de Saginaw
 Le comté de Saginaw
 La rivière Saginaw
 La baie de Saginaw

 La ville de Saginaw au Texas 
 Saginaw, un village du comté de Newton, dans le Missouri, aux États-Unis.